Port Clinton peut désigner, selon les pays :

Australie 
Port Clinton, localité de l'État du Queensland ;

États-Unis 
Port Clinton, petite ville siège du comté d'Ottawa, dans l'État de l'Ohio ;
Port Clinton, petit village du comté de Schuylkill, dans le Commonwealth de Pennsylvanie.